Полат () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Полат, Евгения Семёновна (1937—2007) — доктор педагогических наук, профессор, заведующая лабораторией дистанционного обучения ИСМО РАО.
 Полат, Михрибан — турецкая кёрлингистка.
 Полат, Ознур (род. 1987) — турецкая кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

См. также 
 Полати — лежанка, устроенная между стеной избы и русской печью; деревянные настилы, сооружаемые под потолком.